«One Step Closer» es el un nombre de canción que puede hacer referencia a:

«One Step Closer», una canción de U2.
«One Step Closer», una canción de Linkin Park.
«One Step Closer», una canción de S Club Juniors